Der cc65 ist ein Cross-Compiler-Paket für alte (und neue) 6502-basierte Computerarchitekturen. Es umfasst einen Compiler für die Programmiersprache C, einen Makro-Assembler, Linker, Archiver und einige andere Tools. Das Compiler-Paket ermöglicht u. a. die Entwicklung von Programmen für den C64, C128, Apple II und Atari Heimcomputer/Handheld. Durch eine gute Programmbibliothek ist es u. a. mit dem cc65 sehr einfach möglich, Programme für die grafische Benutzeroberfläche GEOS (C64/128 Versionen) zu entwickeln.

Der Compiler unterstützt beinahe die ganze C-Programmiersprache. Das wichtigste noch fehlende Element der Sprache sind Gleitkommazahlen, daher sind Berechnungen nur mit ganzen Zahlen möglich. Die Funktionen der C-Standardbibliothek werden unterstützt, soweit sie auf den Zielsystemen sinnvoll umsetzbar sind.

Systemübergreifende Programmierschnittstellen

Statisch 
 conio – Direkte Ein- und Ausgabe über Tastatur und Bildschirm
 dio – Direkter Datenträgerzugriff auf Blockebene

Dynamisch 
 em – Unterstützt diverse Arten von Speichererweiterungen auf einheitliche Weise, ähnlich EMS
 joystick – relatives Eingabegerät
 mouse – absolutes Eingabegerät
 serial – Unterstützt die Ein- und Ausgabe über RS-232 und ähnliche Schnittstellen
 tgi – einheitliche Schnittstelle für diverse Grafikmodi, ähnlich BGI

Beispielhafte Projekte 
 Contiki (Internet Program Suite)
 Zoo Mania (Spiel)
 IP65 (Protokollstapel)
 VM02 (Java VM)
 EasyFlash (Tool)

Weblinks 
 Homepage
 github repository
 www.cc65.org (verwaist, englisch)
 Einsteigerkurs
 C Lernen mit cc65 und C64

Einzelnachweise 

Freies Programmierwerkzeug
C (Programmiersprache)
GEOS